gmina Boguszyce – dawna gmina wiejska, powiat aleksandrowski, województwo bydgoskie
 gmina Boguszyce – dawna gmina wiejska, powiat rawski, województwo łódzkie

Zobacz też 
 Boguszyce